Paquita (ballet), primera coreografia de Màrius Petipà
 Paquita (òpera), obra de Joseph Dessauer
 Paquita (televisió), sèrie televisiva de TV3
 Biografies:
 Paquita la del Barrio, cantant mexicana
 Paquita Boris, locutora de ràdio catalana
 Paquita Ferràndiz, actriu catalana
 Paquita Madriguera, pianista i compositora catalana
 Paquita "la Rebentaplenaris", dona gran i humil coneguda per haver boicotejat actes públics i sessions de l'Ajuntament de València
 Paquita Sauquillo, advocada i política madrilenya